Een verkeersweg:
 N180 (België)
 N180 (Frankrijk)
 N180 (Nederland), zie Provinciale weg 180
 N180 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing